Во́дность:
 Водность — относительная характеристика речного стока.
 Водность облаков — общая масса влаги в единице объёма или массы облачной среды.